Niederbergbach ist ein Gewässername:

 Niederbergbach (Breitegertbach), linker Zufluss des Breitegertbachs (zur Kötach) gegenüber Sunthausen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-WÜrttemberg
 Niederbergbach (Köberlbach), linker Oberlauf vom Niederberg des Köberlbachs (zur Palten) vor Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark